Bandaranaike ist der Familienname folgender Personen:
 Anura Bandaranaike (1949–2008), Politiker aus Sri Lanka
 Chandrika Bandaranaike Kumaratunga (* 1945), Premierministerin und Präsidentin von Sri Lanka
 Felix Dias Bandaranaike (1930–1985), sri-lankischer Politiker
 Sirimavo Bandaranaike (1916–2000), Premierministerin von Sri Lanka
 S. W. R. D. Bandaranaike (1899–1959), Premierminister von Sri Lanka

Siehe auch:
 Bandaranaike International Airport in Kutanayake auf Sri Lanka